Верниковский — фамилия; имеет женскую форму Верниковская.
 Верниковский, Валерий Арнольдович (род. 1955) — учёный-геолог, член-корреспондент РАН (2003), академик РАН (2016), лауреат премии имени В. А. Обручева (2008).
 Верниковский, Владислав Антонович (1928—2001) — инженер-механик, участник создания ядерного оружия, лауреат Государственной премии СССР (1974).
 Верниковский, Иван Антонович (1799—1864) — преподаватель древней истории и географии в Казанском университете.
 Верниковский, Иуда (1823—1901) — преподаватель Талмуда.
 Верниковский, Константин Александрович (в монашестве Климент; 1863—1909) — епископ Русской православной церкви, викарий Подольской и Брацлавской епархии.
 Верниковский, Ярослав (род. 1934) — генерал милиции ПНР, Щецинский воеводский комендант в 1981—1990.
 Шляхетский род Верниковских герба Янина в Великом Княжестве Литовском, после раздела подтверждён в дворянстве Российской Империи.

Примечания